Unmasked, può riferirsi a

Cinema 
Unmasked – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Unmasked – cortometraggio del 1917 diretto da Grace Cunard e Francis Ford
Unmasked – cortometraggio del 1922 diretto da Nat Ross
Unmasked – film del 1929 diretto da Edgar Lewis
Unmasked – film del 2009 diretto da Nick Denman
Unmasked – film del 2011 diretto da Lloyd D'Souza e Sven Hagen

Musica 
Unmasked – album dei Kiss
Unmasked – album della band punk Cauterize

Televisione 

 Unmasked – serie televisiva del 2018